Volkhart steht für:

 Volkhart V2 Sagitta, ein Sportwagen-Prototyp auf Basis des KdF-Wagen

Volkhart ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Volkhart (1804–1863), deutscher Buchdrucker, Publizist und Politiker
 Claire Volkhart (1886–1935), deutsche Bildhauerin und Wachsbossiererin, Tochter von Max Volkhart und Enkelin von Wilhelm Volkhart
 Johann Christian Volkhart (1740–1823), deutscher evangelischer Geistlicher und Schulleiter
 Kurt C. Volkhart (1890–1959), deutscher Ingenieur, Rennfahrer und erster Fahrer eines raketengetriebenen Fahrzeugs, Sohn von Max Volkhart
 Max Volkhart (1848–1924), Düsseldorfer Maler und Sohn von Wilhelm Volkhart
 Wilhelm Volkhart (1815–1876), deutscher Maler

Siehe auch:
 Volckart
 Volkart
 Volkhard
 Volkhardt